Камышинка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Камышинка — село в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Камышинка — село в Бирском районе Башкортостана.
 Камышинка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Камышинка — деревня в Сузунском районе Новосибирской области.
 Камышинка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Камышинка — деревня в Заинском районе Татарстана.
 Камышинка — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Камышинка — деревня в Нижнетавдинском районе Тюменской области.
 Камышинка — посёлок в Варненском районе Челябинской области.
 Камышинка — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Камышинка — село в Симферопольском районе.
 Камышинка — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Реки 
 Камышинка (приток Медведицы) — в Пензенской и Саратовской областях.
 Камышинка (приток Шегарки) — в Новосибирской области.
 Камышинка (приток Ануя) — в Алтайском крае.
 Камышинка (приток Чарыша) — в Алтайском крае.
 Камышинка (приток Ини) — в Кемеровской области.
 Камышинка (приток Волги) — в Волгоградской области, впадает в Волгоградское водохранилище.
 Камышинка (левый приток Чумыша) — в Залесовском районе Алтайского края.

См. также 
 Камышенка
 Нижнекамышинка
 Камышин
 Камышино
 Камышинская
 Камышинский (голубь)